Il doppio del torneo di tennis PEOPLEnet Cup 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Serhij Stachovs'kyj e Orest Tereščuk che hanno battuto in finale Marco Chiudinelli e Lovro Zovko 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Łukasz Kubot /  David Škoch (quarti di finale)
 Eric Butorac /  Travis Parrott (primo turno)

 Igor' Kunicyn /  Dmitrij Tursunov (primo turno)
 Jordan Kerr /  Jamie Murray (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

PEOPLEnet Cup 2006